Bloomer peut faire référence à :

 Bloomer, un type de vêtement,
 , un type de locomotive britannique,
 , une variété de pomme de terre.

Personnalités 
 Bloomer, un nom de famille,
 Bloomer Bloomfield, surnom de l'astronaute Michael J. Bloomfield.

Lieux 
 , communauté non-organisée,
 , communauté non-organisée,
 , communauté non-organisée,
 Bloomer (Wisconsin), ville,

Autres 
  (1944), une comédie musicale,
 , une ligne de chemin de fer de l'Illinois.

Voir aussi